Сен-Жан ():
 Сен-Жан, Александр (род. 1993) — канадский конькобежец.
 Сен-Жан, Альфредо (1926—1987) — аргентинский военный и политический деятель, генерал, исполнял обязанности президента Аргентины в 1982 году.
 Сен-Жан, Оливье (более известен как Тарик Абдул-Вахад; род. 1974) — французский профессиональный баскетболист.
 Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сен-Жан — озеро в провинции Квебек, Канада.
 Сен-Жан — средневековый квартал в центре Лиона, Франция.

Составные названия 
 Грессоне-Сен-Жан — коммуна в Италии, регион Валле-д’Аоста
 Ла-Шапель-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Моленбек-Сен-Жан — коммуна в Бельгии
 
 Мутье-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Сен-Жан-д’Авелан — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-д’Алькапье — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Сен-Жан-д’Англь — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 
 Сен-Жан-де-Барру — коммуна во Франции, департамент Од
 Сен-Жан-де-Бёф — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Сен-Жан-де-Бонваль — коммуна во Франции, департамент Об
 Сен-Жан-де-Бурне — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-де-Валь — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Сен-Жан-де-Верж — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сен-Жан-де-Во — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-де-Гонвиль — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сен-Жан-де-Ливе — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Сен-Жан-де-Ливерсе — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Сен-Жан-Дельну — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Сен-Жан-де-Люс — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Жан-де-Люс — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Жан-де-Марсель — коммуна во Франции, департамент Тарн
 
 Сен-Жан-де-Муаран — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-де-Мюзоль — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сен-Жан-де-Ньо — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сен-Жан-де-Параколь — коммуна во Франции, департамент Од
 Сен-Жан-де-Рив — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Сен-Жан-де-Суден — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-де-Тюриньё — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сен-Жан-де-Эссартьер — коммуна во Франции, департамент Кальвадос
 Сен-Жан-д’Эг-Вив — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сен-Жан-д’Эран — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Жан-дю-Брюэль — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Сен-Жан-дю-Кастийоне — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сен-Жан-дю-Фальга — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сен-Жан-Кап-Ферра — коммуна во Франции, департамент Приморские Альпы
 Сен-Жан-Керданьель — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 
 
 Сен-Жан-ле-Конталь — коммуна во Франции, департамент Жер
 
 Сен-Жан-ле-Лонгюйон — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель
 Сен-Жан-Лерм — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Жан-ле-Сантенье — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 
 Сен-Жан-Пудж — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Жан-Путж — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Жан-Пье-де-Пор — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Жан-Пье-де-Пор — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Жан-Рур — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сен-Жан-Сен-Никола — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы
 Сен-Жан-сюр-Вель — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сен-Жан-сюр-Ресуз — коммуна во Франции, департамент Эн
 Сен-Жан-сюр-Ришелье — город в провинции Квебек, Канада
 Сен-Жан-Шамбр — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Сен-Жан-э-Сен-Поль — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Сен-Пьер-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Ардеш